Соревнования по лыжным гонкам  на XVI зимних Олимпийских играх проходили в Ле Сези в 40 километрах от Альбервиля.

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Соревнования среди мужчин

30 километров, классический стиль 
10 февраля 1992 года. Было заявлено 89 лыжников из 34 команд (двое не стартовали, пятеро не финишировали).

10 километров, классический стиль 
13 февраля 1992 года. Участвовало 110 лыжников из 39 команд.

15 километров, гонка по системе Гундерсена 
15 февраля 1992 года. Было заявлено 110 лыжников из 39 команд (восемь не стартовали, трое не финишировали).

Эстафета 4х10 км 
18 февраля 1992 года. Участвовало 16 команд.

50 километров, свободный стиль 
22 февраля 1992 года. Было заявлено 79 лыжников из 30 команд (шесть не стартовали, шесть не финишировали).

Соревнования среди женщин

15 километров, классический стиль 
9 февраля 1992 года. Было заявлено 54 лыжницы из 21 команды (одна не стартовала, трое не финишировали).

5 километров, классический стиль 
13 февраля 1992 года. Заявлено 62 лыжницы из 22 команд (одна не стартовала).

10 километров, гонка по системе Гундерсена 
15 февраля 1992 года. Заявлено 62 лыжницы из 21 команды (четыре не стартовали).

Эстафета 4х5 км 
18 февраля 1992 года. Два первых этапа классическим стилем, два заключительных — свободным. Участвовало 13 команд.

30 километров, свободный стиль 
21 февраля 1992 года. Заявлено 57 лыжниц из 19 команд (две не стартовали).

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты XVI зимних Олимпийских игр (на англ. и франц. яз)
 Статистика на сайте Sports-reference.com 
 Статистика на сайте FIS

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по лыжному спорту во Франции
1992 год в лыжном спорте